Hershkovitz kan som auktorsförkortning betyda:

 Philip Hershkovitz
 Mark A. Hershkovitz
 Phillip Hershkovitz

Robotskapade auktorsförkortningar